Хајнрих I, војвода Баварске (Нордхаузен, 919 - Херцберг ам Харц, 1. новембар 955) је био војвода Баварске. Био је син Хенрика Птичара и Матилде од Рингелхајма.

Породично стабло 

Рођени 919.
Умрли 955.
Војводе Баварске